Miejscowości w Polsce:
 Strzemieczne-Hieronimy
 Strzemieczne-Oleksy
 Strzemieczne-Sędki
 Strzemieczne-Wiosny